Ингем () — англоязычный топоним и фамилия:
 Ингем — город в Грейт Гринуэй на севере Квинсленда, Австралия.
 Ингем — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Ингем, Сэмюэль (1779—1860) — американский политик, конгрессмен, 9-й министр финансов США.